Isigny ist Namensbestandteil zweier Gemeinden in Frankreich:

 Isigny-le-Buat im Département Manche
 Isigny-sur-Mer im Département Calvados